Pagar Ruyung (Batik Nau), een plaats in Indonesië
Pagar Ruyung (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Pagar Ruyung (Arga Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing